Deus ex machina
Ou ainda:
 Grupo Ex-Machina, um conjunto brasileiro de música erudita contemporânea.
 Ex Machina, uma companhia de teatro fundada por Robert Lepage em Quebec, Canadá
 Ex Machina (filme), filme de ficção científica e suspense de 2015.
 Appleseed Ex Machina, um filme animado de 2004, dirigido por Shinji Aramaki, produzido por John Woo e parte da franquia Appleseed
 Ex Machina, um estúdio francês especializado em animações 3D, também conhecido como Sogitec
 Ex Machina (revista em quadrinhos), uma revista em quadrinhos escrita por Brian K. Vaughan e publicada entre 2004 e 2010
 Ex Machina, um EP da banda Man or Astro-man?
 Ex Machina (RPG), um role-playing game de temática cyberpunk
 Ex Machina (Star Trek), um romance da franquia Star Trek escrito por Christopher L. Bennett
 "Ex Machina", um elemento do jogo Advance Wars: Dual Strike

Desambiguação